Kabinett Vogel I steht für:
 Kabinett Vogel I (Rheinland-Pfalz)
 Kabinett Vogel I (Thüringen)